Megaro es, en la mitología romana, un hijo de Júpiter y de una ninfa que consiguió salvarse del diluvio con que Júpiter castigó a la ciudad de Megara, ganando a nado la cima del monte Geranea, adonde fue atraído por los cantos de las grullas.

Referencias

Personajes de la mitología romana